Звезда́ может означать:

 Звезда — самосветящееся небесное тело.
 Звезда — вид геометрических фигур, плоских невыпуклых многоугольников.

 Звезда — частный случай многофазных систем электрических цепей (см.: Трёхфазная система электроснабжения «Звезда»).
 Звезда — базовая топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети присоединены к центральному узлу.
 Звезда, звёздочка — элемент знаков различия воинских званий или чинов в армии и полиции ряда государств. Также применяется на форменной одежде работников организаций, где существует чёткая иерархия.
 Звезда — ордена разных стран и организаций с названием, например, .
 Звезда — орденский знак (см., например, Орден Святого апостола Андрея Первозванного).
 Морские звёзды () — класс беспозвоночных типа иглокожих.
 Звезда — знаменитость, прославившийся человек.
 Звезда — знак, обозначающий уровень участника в ряде рейтингов, например, категорию гостиницы или уровень ресторана.
 Звезда — семнадцатая карта Старших арканов колоды Таро.

Астрономия 
 Звезда — самосветящееся небесное тело.
 Двойная звезда — система из двух гравитационно связанных звёзд, обращающихся по замкнутым орбитам вокруг общего центра масс.
 Кратная звезда — система из трёх или более звёзд.
 Новая звезда — звезда, светимость которой внезапно увеличивается.
 Сверхновая звезда — явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою яркость.

Астрология 
 Звезда магов — сформированное вавилонянами схематическое изображение циклической последовательности смены управителей дней в семидневной неделе, каждый день в которой был посвящён планете, управляющей первым (дневным) часом суток.

Кинотеатры 
 «Звезда» — кинотеатр в Твери.
 «Звезда» — кинотеатр в Самаре.

Литература 
 «Звезда» — повесть Эммануила Казакевича.
 «Звезда» — фантастический рассказ Артура Кларка.
 «Звезда КЭЦ» — фантастический роман советского писателя Александра Беляева.
 «Звезда Севильи» — трагедия Лопе де Вега.
 «Звезда» — приключенческий роман французского писателя Жюля Верна, написанный в соавторстве с Андре Лори.
 «Звезда» — рассказ Вересаева, Викентия Викентьевича.

Музыка 
 «Звезда» — пятый сольный альбом Дельфина.
 «Звезда» — песня Игоря Талькова.
 «Звезда» — песня группы ДДТ с альбома «Пропавший без вести».
 «Звезда» — песня группы ДДТ с альбома «Прозрачный».
 «Звёзды» — группа.
 «Звёзды» — песня Высоцкого.
 «Звезда» — песня Жанны Агузаровой.
 «Звезда» — песня группы «Кино», 1990.
 «Звезда» — песня певицы МакSим из альбома «Мой рай».
 «Звёзды» — песня певицы Лоя.

Предприятия  
 ДВЗ «Звезда» — судостроительное и судоремонтное предприятие на Дальнем Востоке России.
 ССК «Звезда» — верфь на Дальнем Востоке России.
 НПП «Звезда» — научно-производственное предприятие, разработчик систем жизнеобеспечения высотных полётов и космических исследований.
 Машиностроительный завод «Звезда» — машиностроительное предприятие в Санкт-Петербурге.
 «Звезда-Редуктор» — завод в Санкт-Петербурге, производитель промышленных и судовых редукторов.
 «Звезда» — государственное предприятие военно-промышленного комплекса Украины в Шостке.
 «Звезда» — производитель и издатель сборных моделей, настольных игр и игрушек.
 Центр судоремонта «Звёздочка» — российское судоремонтное, судостроительное и машиностроительное предприятие в городе Северодвинске Архангельской области.

СМИ 
 «Звезда» — российский еженедельный художественно-литературный журнал конца XIX — нач. XX вв.
 «Звезда» — российский ежемесячный художественно-литературный журнал XX—XXI вв. (издаётся с 1923 года).
 «Звезда» — социал-демократическая (большевистская) легальная газета в 1910—1912 годах. Предшественница газеты «Правда».
 «Звезда» — пермская краевая газета.
 «Звезда» — газета Пеновского района Тверской области.
 «Звезда Востока» — журнал Союза писателей Узбекистана.
 «Звезда» — российский телевизионный канал.
 «Звезда» — российский еженедельник, принадлежит медиагруппе «Звезда».
 «Радио Звезда» — российская радиостанция.
 «Звязда» — белорусская государственная газета.
 Звезда (Star) — турецкая ежедневная газета.

Спорт

Сооружения 
Звезда (стадион):
 «Звезда» — стадион в городе Пермь, Россия
 «Звезда» — стадион в городе Кропивницкий, Украина

Клубы

Арабские страны 
 «Аль-Найма» — бахрейнский футбольный клуб из города Манама.
 «Аль-Наджма» — ливанский футбольный клуб из города Бейрут.
 «Аннайма» — ливийский футбольный клуб из города Бенгази.
 «Аль-Наджма» — саудовский футбольный клуб из города Унайза.
 «Этуаль дю Сахель» — тунисский футбольный клуб из города Сус.

Белоруссия 
 «Звезда» и «Звезда-БГУ» — прежние названияе футбольного клуба «Энергетик-БГУ» из Минска.
 «Зорка-БДУ» — женский футбольный клуб из Минска.

Босния и Герцеговина 
 «Звезда» — футбольный клуб из Градачаца.
  — футбольный клуб из Дворови.

Германия 
 «Роте Штерн» — футбольный клуб из города Лейпциг.

Доминиканская Республика 
 «Эстрельяс Ориенталес» — бейсбольный клуб из города Сан-Педро-де-Макорис.

Китай 
 Куньлунь Ред Стар — профессиональный хоккейный клуб из Пекина.

СССР — Молдавская ССР 
 «Звезда» — футбольный клуб из Тирасполя.

Норвегия 
 «Манглеруд Стар» — спортивный клуб из города Манглеруд.
 «Манглеруд Стар» — футбольный клуб из города Манглеруд.
 «Манглеруд Стар» — хоккейный клуб из города Манглеруд.

Польша 
 «Гвязда» — футбольный клуб из города Быдгощ.
 «Гвязда» — футбольный клуб из города Руда-Слёнска.
 «Белая звезда» — неофициальное название краковского футбольного клуба «Висла».

Россия (СССР) 
 «Звезда» — футбольный клуб из города Выборга.
 «Звезда» — футбольный клуб из посёлка Городище (Волгоградская область).
 «Звезда» — футбольный клуб из города Иркутск.
 «Звезда» — футбольный клуб из города Москва.
 «Звезда» — футбольный клуб из города Пермь.
 «Звезда-2005» — женский футбольный клуб из города Пермь.
 «Звезда» — футбольный клуб из города Санкт-Петербург.
 «Звезда» — женский футбольный клуб (также клуб по пляжному футболу) из города Санкт-Петербург.
 «Звезда» — прежнее название футбольного клуба «Рязань» из одноимённого города.
 «Звезда» — название рязанского футбольного клуба «Спартак» в 1968 году.
 «Звезда» — женский гандбольный клуб Звенигорода.
 «Звезда» («УОР-Звезда», «УОР-Россиянка») — бывший женский футбольный клуб из Звенигорода.
 «Звезда» — прежнее название футбольного клуба «Серпухов» из одноимённого города.
 «Звезда» — название футбольного клуба «Знамя Труда» из Орехово-Зуево в 1938—1945 годах.
 «Звезда» — название футбольного клуба «ФШМ» из Москвы в 1990—1901 годах.
 «Звезда» — хоккейный клуб из города Чебаркуль Челябинской области.
 «Звезда» — хоккейная команда из города Чехова Московской области.
 «Звезда-ВДВ» — российская команда по хоккею с шайбой из города Дмитрова Московской области.
 «Звезда» — детско-юношеская спортивная школа по футболу в городе Люберцы.
 «Звезда» — хоккейный клуб из Оленегорска, позднее — Ленинграда, ныне — «СКА-1946».

Сербия 
 «Звездара» — сербский футбольный клуб из одноимённой общины в округе Белград

США 
 «Даллас Старз» — профессиональный хоккейный клуб, играющий в НХЛ, базируется в городе Даллас, штат Техас.
 «Техас Старз» — профессиональный хоккейный клуб из города Седар Парк, штат Техас.
  — профессиональный женский футбольный клуб из города Чикаго, штат Иллинойс.

Узбекистан 
 «Звезда» — название футбольного клуба «Согдиана» в 1982—1985 годах.

Украина 
 «Звезда» — футбольный клуб из Кропивницкого.
 «Звезда-2» — фарм-клуб «Звезды» из Кропивницкого.

Чехия (Чехословакия) 
 
 «Гвезда» — футбольный клуб из города Хеб.
 «Гвезда» — хоккейный клуб из города Брно.

Франция 
 «Этуаль Нуар» — хоккейный клуб из города Страсбург.
 «Ред Стар» — футбольный клуб из города Париж.

Эстония 
 «Звезда» — футбольный клуб из города Таллин.

Другое 
 «Звезда» — футбольная награда от журнала «Спорт-Экспресс».

Техника 
 «Звезда» — один из модулей Международной космической станции.
 «Звезда» — ракета-мишень РМ-217М.
 «Звезда» — корабельная ГАС МГ-369.
 «Звезда» — бронированный грузовой автомобиль Урал-4320-31.
 «Звезда» — комплекс пушечного вооружения самолёта Ту-4.
 «Звезда» — 23-мм светошумовой патрон для КС-23.
 «Звезда» — ракетоплан Ту-136 (Красная Звезда).
 «Звезда» — проект военно-исследовательского космического корабля 11Ф73 (7К-ВИ).
 Звезда — советский проект долговременной лунной базы (ДЛБ).
 «Звезда» — советская эскадренная подводная лодка, построенная в 1930-х годах, второй корабль IV серии.
 Звезда — скорый фирменный пассажирский поезд № 52Б/51Б, курсирующий по маршруту Минск — Санкт-Петербург — Минск.

Типографика 

 Закрашенная звезда — символ Юникода — ★ (U+2605). Используется как астрономический символ звезды.
 Незакрашенная звезда — символ Юникода — ☆ (U+2606).

Топонимы

Албания 
  — село в Албании.

Белоруссия 
 Звезда — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Звезда — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Звезда — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Звезда — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Болгария 
 Звезда — село в общине Руен Бургасской области.
 Звезда — село в общине Попово Тырговиштской области.

Россия 
 Звезда — посёлок в Брасовском районе Брянской области.
 Звезда — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Звезда — посёлок в Ленинградском районе Краснодарского края.
 Звезда — исчезнувшее село в Кировском районе Крыма.
 Звезда — посёлок в Добровском районе Липецкой области, упразднён в 2001 г.
 Звезда — посёлок в Хотынецком районе Орловской области.
 Звезда — сельское поселение в Безенчукском районе  Самарской области.
 Звезда — посёлок при станции в Безенчукском районе  Самарской области.
 Звезда — посёлок в Марксовском районе Саратовской области.
 Звезда — посёлок в Слободо-Туринском муниципальном районе Свердловской области.
 Звезда — посёлок в Чернском районе Тульской области.
 Звезда — до 1992 г. название деревни Йолдыз в Спасском районе Татарстана.
 Звезда — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.

Чехия 
 Летний дворец Звезда — летний дворец в Праге.
  — заповедник при Летнем дворце Звезда.

Украина 
 Звезда — село в Никопольском районе Днепропетровской области.

Фильмы 
 «Звезда» — фильм Александра Иванова 1949 года.
 «Звезда» — фильм 1952 года режиссёра Стюарта Хейслера.
 «Звезда!» — фильм 1968 года режиссёра Роберт Уайза.
 «Звезда» — мелодрама 1993 года по роману Даниэлы Стил.
 «Звезда» — фильм 2001 года режиссёра Гая Ритчи.
 «Звезда» — фильм Николая Лебедева 2002 года.
 «Звезда» — фильм Анны Меликян 2014 года.
 «Звезда моего города» — советский художественный фильм 1970 года.
 «Звезда пленительного счастья» — советский художественный фильм 1975 года.
 «Звезда шерифа» — романтическая драма, вестерн режиссёра Джона Сэйлза.
 «Звёзды Эгера» — фильм 1968 года.
 «Звезда экрана» — советский музыкальный фильм 1974 года.
 «Звезда-80» — американская кинодрама 1983 года.
 «Безымянная звезда» — советский фильм 1979 года.
 «Глубинная звезда номер 6» — американский кинофильм 1989 года.
 «Гори, гори, моя звезда» — советский фильм 1969 года.
 «Дневные звёзды» — советский фильм 1966 года.
 «Как стать звездой» — советский фильм 1986 года.
 «Морская звезда» — французский фильм 1928 года.
 «Пылающая звезда» — художественный фильм 1960 года.

См. также 

 Звезда родилась (значения)
 Звезда и смерть Хоакина Мурьеты (значения)
 Звездица (значения)
 Звёздочка
 Звёзды (значения)
 Вечерняя звезда
 Восточная Звезда
 Золотая звезда (значения)
 Красная звезда (значения)
 Одинокая звезда (значения)
 Полярная звезда (значения)
 Путеводная звезда
 Северная звезда
 Утренняя звезда (значения)
 Фабрика звёзд (значения)
 Црвена Звезда (значения)
 Южная звезда
 Суперзвезда (значения)
 «Безумная звезда» — юмористическое фэнтези английского писателя Терри Пратчетта.
 Берлепшева лесная звезда — птица.
 Моравская звезда — симметричная объёмная многолучевая звезда, рождественское украшение.
 Морская звезда — класс беспозвоночных типа иглокожих.
 «Позорная звезда» — альбом группы «Агата Кристи».
 «Стань звездой» — реалити-шоу.

На других языках 
 
 
 Зорка
 
 
 Стьернен

Примечания